- знак, символ, чёрточка на обычной клавиатуре компьютера.

Официально символ называется «дефис-минус», используется в первую очередь для обозначения дефиса.

См. также 
 _
 Макрон
 Китайский ключ 1

Примечания